Кафбих () — это разновидность традиционной иранской сладости, которая производится в Хорасане, особенно в городе Гонабад. Это сделано для Ялды, иранского празднования зимнего солнцестояния.

Подготовка 
Сладкий каф основан на корне Акантофиллум скваррозум. Корень следует очистить и прокипятить не менее трёх раз, а кипячёную воду слить до тех пор, пока вода не приобретёт приятный запах и вкус.

Во время этой церемонии корень растения, называемого «чубак», или бикх, известного как акантофиллум, замачивают в воде, и после нескольких кипячений они проливают в большой горшок, называемый «тегар». Семьи и мужчины с горсткой тонких стручков гранатовых деревьев в течение нескольких часов встряхивали жидкость очередями, чтобы она затвердела. Это следует делать в прохладной среде, чтобы жидкость вспенилась, а затем затвердела сухой как исфаханский газ. Приготовленный каф готовится в конце путём смешивания сока или сахара, и после украшения грецкий орех и фисташки доставляются гостям. Тем временем группе молодых людей разрешается подслащивать каф, бросая его друг другу и растирая каф лицом, добавляя радости гостям. 

Другой обычай, выполняемый в некоторых частях Ирана и Хорасана в ночь Ялды (Челле), касается молодых обрученных пар. В эту ночь мужчины отправляют своим невестам съедобную композицию из семи видов фруктов и различных подарков. В некоторых районах девушка и её семья в ответ отправляют подарки молодому человеку.

Галерея

См. также 
 Навруз
 Ялда
 Гонабад
 Зибад
 Кондиторей
 Музей торта и кондитерских изделий Куо Юань Е
 Форма (кухонный инвентарь)
 Пан дульсе (сладкий хлеб)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Журнал Parssea, что такое каф? Традиционные фестивали гонабадцев, журнал Dr. Mohammad Ajam Gonapa, декабрь 2016 г. 
 .
 Южно-хорасанские традиции. Каф: .
 https://chtn.ir/category/culturalheritage news agency 22December 2016 Yelda 

Культура Персии
Кондитерские изделия